Система торговли в бридже — набор значений заявок, принятых парой для легального
обмена информацией в ходе торговли. Цель заявок — описать карту и, в конечном счёте, назначить окончательный контракт. Последняя конструктивная заявка становится контрактом, если за последней значимой заявкой следуют подряд три паса. Таким образом, любая конструктивная заявка в торговле является потенциальным контрактом.

В каждой системе торговли каждой (в идеале) возможной заявке партнера приписывается некоторое значение, и система представляет собой условный язык, который дает бриджисту представление о карте партнера. «Словарь» торговли ограничен 35 различными конструктивными заявками плюс пас, контра и реконтра. Конструктивная заявка состоит из двух компонентов: уровня от 1 до 7 и деноминации (трефа ♣, бубна ♦, черва ♥, пика ♠ или без козыря)

По правилам игры соглашения пары относительно заявок должны быть доступны оппонентам. В обычной клубной или домашней игре оппонентам предоставляется право в свою очередь заявки спросить партнера оппонента, который сделал некоторую заявку, о значении этой заявки. В турнирах высокого уровня, которые проводятся с применением экранов, игрок спрашивает того оппонента, который находится по одну сторону экрана с ним, о значении заявок обоих оппонентов. Кроме того, хорошим тоном считается предоставить оппонентам изложение своей системы в письменном виде, так называемую конвенционную карту. В некоторых соревнованиях предоставление конвенционной карты обязательно.
В игре по Интернету игрок сам предупреждает оппонентов о возможном ненатуральном значении заявки (алертирует) и объясняет её значение, но и алерт, и объяснение видны только оппонентам.

Классификация 

Системы торговли делятся на две крупных категории: натуральные и искусственные. В натуральных системах большинство заявок, особенно на ранней стадии торговли, обозначают длину в заявленной масти. В искусственных системах часть заявок имеет кодовые значения; например, заявка 1♣ может и не означать, что заявивший держит трефовую масть.

Натуральные системы могут играть для бриджистов роль своего рода «языка международного общения», хотя их детали могут отличаться. Такую систему можно относительно успешно применять с незнакомым партнером. Однако игроки могут и договориться о некоторых нюансах системы, обсудив предпочитаемые конвенции и особые соглашения.

В основе классификации систем лежит спектр значений открытий. Для большинства современных натуральных систем открытия в пределах от 1♣ до 2♣ имеют одинаковые или сходные значения, причем открытия на уровне 1 гарантируют некую минимальную длину в соответствующей масти и не форсируют. В искусственных системах как минимум одно открытие на уровне 1 зарезервировано для специальной информации, не относящейся к длине в масти.

Натуральные системы 
В натуральных системах открытия обычно имеют следующие значения:
 Заявка 1 в мажорной масти (1♥ или 1♠) показывает по меньшей мере 4 или 5 карт в этой масти, а 1 в миноре (1♣ или 1♦) показывает по меньшей мере 3 или 4 карты в масти. Онерная сила руки обычно составляет (11)12-20(22) пунктов. Имея выбор между двумя мажорами или двумя минорами, открывающий заявляет более длинную масть; при равной длине обычно выбирают более высокую масть. Если открытие 1♥ или 1♠ обещает 5 карт, говорят, что это система с открытием от 5-ки в мажоре, в противном случае — от 4-ки в мажоре. Открытия от пятикартных мажоров подразумевают, что открытие в миноре может быть сделано и от трех карт (например, расклад руки может быть 4=4=2=3, и тогда никакой мажор не содержит достаточно карт для показа в открытии).
 Заявка 1БК показывает равномерную руку в узком пределе онерной силы. Обычные пределы для такого открытия 15-17 или 16-18 пунктов («сильный без козыря») и 12-14 пунктов («слабый без козыря»).
 Заявка 2♣ обычно показывает очень сильную карту (22+ пункта).
 Заявка 2БК показывает сильную равномерную руку, обычно 20-21 пункт.
 Значения открытий 2♦, 2♥ и 2♠ бывают разными в разных системах. Одно из часто употребляемых значений — слабая заявка на втором уровне, сходная с блоком. Другое — «сильные два», натуральная заявка, показывающая очень сильную руку, более сильную, чем при открытии на первом уровне. Другие варианты, часто употребляемые российскими бриджистами в системах в остальном натуральных, это многозначное Малти 2♦ в сочетании с «польскими двухмастками» — слабыми открытиями 2 в мажоре, показывающими, в дополнение к заявленной мажорной пятерке пятерку в другой масти, а также конвенция 2♦ Вилкоша.

Наиболее употребительные натуральные системы 
 Акол, система с открытиями в четырёхкартный мажор и слабым без козыря. Популярна главным образом в Великобритании.
 Стандартная Американская, первоначально включала мажорные открытия от четырёх карт, затем были приняты открытия пятикартными мажорами.
 Французская натуральная, открытия пятикартными мажорами, сильный без козыря.

Развитие натуральных систем иногда приводит к появлению ненатуральных особенностей. Примеры: Romex, Boring club, Fantunes и EHAA (Every Hand An Adventure — У каждой руки свои достоинства).

Искусственные системы 
Искусственные системы могут быть подразделены на:
 Системы с сильной трефой — наиболее популярные искусственные системы, где открытие 1♣ показывает сильную карту, чаще всего от 16 пунктов. Другие открытия в масти на первом уровне обычно натуральны, но ограничены силой до 15 пунктов. Среди российских бриджистов наиболее популярная система с сильной трефой — Точная трефа, также называемая «Пресижн» (от английского названия «Precision Club»).

 В системах с «малой трефой» открытие 1♣ форсирует, но необязательно является сильным. Оно обычно включает в себя некоторый диапазон силы в равномерном раскладе, некоторые руки с длинной трефовой мастью и очень сильные руки. В России наиболее известны системы Общий язык и Польский стандарт. Обе они польского происхождения, но первая получила широкое распространение за пределами Польши.
 Системы с сильной бубной в принципе сходны с системами с сильной трефой, но заявка 1♦ показывает сильное открытие, а 1♣ многозначна, как и в системах с малой трефой. Пример тому система Leghorn diamond, которую играли некоторые ведущие итальянские пары в 1970-х годах.
 Системы с сильным пасом высоко искусственны и относительно редко употребимы. В этих системах начальное слово пас означает карту с силой открытия (13+ пунктов). Соответственно, более слабые руки (8-12) требуют конструктивной заявки. Как правило, одна из заявок первого уровня зарезервирована для показа очень слабых рук, 0-7 пунктов. Во многих соревнованиях, проводимых Всемирной федерацией бриджа и другими бриджевыми организациями, высоко искусственные системы (HUM системы, от англ. highly unusual method) запрещены, поскольку нереально экспромтом придумать удовлетворительную защиту против высоко искусственной системы, заранее тщательно подготовленной оппонентами.
 Релейные системы, также иногда называемые капитанскими, включают в себя искусственные заявки, которые один из партнеров делает на наинизшем возможном уровне в наинизшей деноминации, а другой подробно описывает распределение и онерную силу своей руки, используя кодифицированные ответы. Такие системы стоят вне предшествующей классификации, основанной на спектре открытий. Реле используются в дальнейшей торговле. Примеры релейных систем: strong-club, strong-pass и Symmetric relay. Последняя основана на Точной трефе. Не все релейные системы начинаются с первоначального форсирующего паса либо форсирующего открытия 1♣.

Ссылки

См. также 
 List of bidding systems on BridgeGuys
 List of bidding systems on ClaireBridge
 A classification of natural bidding systems

Системы торговли (бридж)